Beale est un patronyme porté notamment par :
 Daniel Beale (né en 1993), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Dorothea Beale (1831-1906), pédagogue et professeure ;
 Inga Beale (née en 1963), femme d'affaires britannique ;
 Kurtley Beale (né en 1989), joueur de rugby à XV australien ;
 Mark Beale (né en 1972), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Mary Beale (1633–1699), peintre britannique ;
Richard Lee Tubesville Beale (1819-1893), général confédéré de la guerre de Sécession et homme politique américain ;
 Samuel Beale (1803–1874), industriel et homme politique britannique ;
 Simon Russell Beale (né en 1961), acteur britannique.

Autres
 Beale Air Force Base, une base aérienne des forces armées des États-Unis située en Californie ;
 Beale Street, une rue de Memphis (Tennessee), aux États-Unis ;
 Chiffre de Beale, un chiffre créé par Thomas J. Beale.

Homonymie de patronyme